Nebstich bezeichnet

die Gemeinde Nové Sady u Velké Bíteše, Tschechien
die Gemeinde Nové Sady u Vyškova, Tschechien